Trum steht für:

 Trum (Bergbau), eine Abteilung eines Schachtes
 Trum (Geologie), ein vom Hauptgang abzweigender, wenig mächtiger Nebengang
 Trum (Maschinenbau), ein Teil oder Zweig eines laufenden Zugorgans 

Personen:
 Andreas Trum (1920–1947), deutscher SS-Oberscharführer
 Bernhard Trum (* um 1987), deutscher Streetartkünstler, siehe Augsburgblume
 Jakob Trum (1904–1987), deutscher Bierbrauer und bayerischer Senator

Siehe auch:
 Trumm
 Drum